Открытый чемпионат Катара по теннису среди мужчин 2020 — мужской профессиональный теннисный турнир, проводимый в январе в Дохе (Катар) на хардовых кортах местного Khalifa International Tennis and Squash Complex. С 2009 года турнир относится к серии ATP 250 с призовым фондом около 1,4 миллионов долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 32 участника в одиночном разряде и 16 пар. В 2020 году турнир проходил с 6 января по 11 января 2020 года. Квалификация к турниру состоялась с 4 по 5 января 2020 года.

Общая информация 
Чемпионы 2020

Посев игроков

Одиночный разряд 

 1 Рейтинг учтён на 30 Декабря 2019
Теннисисты, получившие «уайлд-кард»:
  Марко Чеккинато
  Малик Джазири
  Кем Илкел  

Теннисисты, победившие в квалификации:
  Мартон Фучович 
  Микаэль Имер
  Грегуар Баррере
  Корантен Муте
Теннисисты, счастливые участницы квалификации (LL):

Парный разряд 

 1 Рейтинг учтён на 30 Декабря 2019
Теннисные пары, получившие «уайлд-кард»:
  Мартон Фучович /  Фернандо Вердаско 
  Малик Джазири /  Рашед Наваф

Ход соревнования

Одиночный разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Квалификация

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Парный разряд

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Мировой тур ATP 2020

 

Доха
Теннис
Январь 2020 года в Азии
2020